Ruia ist der Familienname folgender Personen:

 Ravi Ruia (* 1949), indischer Unternehmer
 Shashi Ruia (* 1949), indischer Unternehmer

Siehe auch:
 Ruja

en:Ruia